

Geografia 
 Ág – comune dell'Ungheria nella contea di Baranya

Sigle 
 Australian Greens – Verdi Australiani
 Autorità giudiziaria
 Azione giovani – movimento giovanile di Alleanza Nazionale
 Alpinismo giovanile – Attività del Club Alpino Italiano
 AG – targa automobilistica di Agrigento (Italia)

Aeronautica 
 AG – Aviazione generale

Chimica 
 Ag – simbolo chimico dell'argento

Biologia 
 Ag – abbreviazione di antigene

Codici 
 AG – codice vettore IATA di Air Contractors
 AG – codice FIPS 10-4 dell'Algeria
 AG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Antigua e Barbuda
 AG – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Agrigento (Italia)
 AG – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Argeș (Romania)
 AG – codice ISO 3166-2:CH del Canton Argovia (Svizzera)

Economia 
 AG – abbreviazione di Aktiengesellschaft, un tipo di società di capitali tedesca

Etichettatura tessile 
 AG – sigla della denominazione della fibra alginica

Informatica 
 .ag – dominio di primo livello di Antigua e Barbuda

Musica 
 AG – rapper estone

Zoologia 
 AG – Aggregata: abbreviazione per indicare il fusulo singolo della ghiandola della seta aggregata posta sulle filiere dei ragni

Altri progetti